Okręty US Navy o nazwie USS  "Conemaugh":
 Pierwszy  został zwodowany w 1862. Wycofany w 1867.
 Drugi  był jednostką pomocniczą. W służbie w latach 1945–46.

Conemaugh